Lanzerath bezeichnet:

Orte:
Lanzerath, Stadtteil von Bad Münstereifel 
Lanzerath (Neuss), Ortsteil von Grefrath (Neuss)
Lanzerath (Büllingen), Ortsteil von Büllingen in Belgien

Personen:
 Dirk Lanzerath, deutscher Bioethiker und Mitglied der Zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer